Os carnívoros (latim científico: Carnivora) constituem uma ordem de animais mamíferos placentários, encontrados em quase todo o mundo. Suas características comuns são a presença de pés com quatro ou cinco dedos, apresentando garras; machos com báculo; e dentes adaptados para cortar, com presença de caninos fortes, cônicos e pontiagudos.

Alguns carnívoros, como os gatos e os pinípedes, dependem inteiramente da carne para a sua nutrição. Outros, como os guaxinins e os ursos, dependendo do habitat local, são mais onívoros: o panda gigante é quase que exclusivamente um herbívoro, mas também consome peixes, ovos e insetos, enquanto que o urso polar subsiste principalmente de focas. Os carnívoros têm dentes e garras adaptadas para capturar e mastigar a carne de outros animais. Muitos caçam em bandos e são animais sociais, dando-lhes uma vantagem sobre presas maiores.

Esses tipos de animais caracterizados por possuírem um aparato carniceiro (dentes pré-molar superior e primeiro molar inferior com cúspides em forma de lâminas) que facilita a mastigação dos animais.

Classificação

Sequência linear 
O número de gêneros e espécies segue Wozencraft in Wilson e Reeder (2005), totalizando: 126 gêneros e 286 espécies.

 Ordem Carnivora Bowdich, 1821
 Subordem Feliformia Kretzoi, 1945
 Família †Stenoplesictidae Schlosser, 1923
 Família †Percrocutidae Werdelin e Solounias, 1991
 Família †Nimravidae Cope, 1880 (5–36 Ma)
 Família Nandiniidae Pocock, 1929 (1 gênero, 1 espécie)
 Superfamília Feloidea
 Família Prionodontidae Pocock, 1923 (1 gênero, 2 espécies)
 Família †Barbourofelidae Schultz et al., 1970 (6–18 Ma)
 Família Felidae G. Fischer, 1817 (14 gêneros, 40 espécies)
 Infraordem Viverroidea
 Família Viverridae Gray, 1821 (15 gêneros, 35 espécies)
 Superfamília Herpestoidea
 Família Hyaenidae Gray, 1821 (3 gêneros, 4 espécies)
 Família Eupleridae Chenu, 1850 (7 gêneros, 8 espécies)
 Família Herpestidae Bonaparte, 1845 (14 gêneros, 33 espécies)
 Subordem Caniformia Kretzoi, 1945
 Família †Amphicyonidae Haeckel, 1886 (9–37 Ma)
 Família Canidae G. Fischer, 1817 (13 gêneros, 35 espécies)
 Infraordem Arctoidea Flower, 1869
 Superfamília Ursoidea Tedford, 1976
 Família †Hemicyonidae Frick, 1926 (2-22 Ma)
 Família Ursidae G. Fischer, 1817 (5 gêneros, 8 espécies)
 Superfamília Musteloidea
 Família Ailuridae Gray, 1843 (1 gênero, 1 espécie)
 Família Mephitidae Bonaparte, 1845 (4 gêneros, 12 espécies)
 Família Mustelidae G. Fischer, 1817 (22 gêneros, 59 espécies)
 Família Procyonidae Gray, 1825 (6 gêneros, 14 espécies)
 Superfamília Pinnipedia Illiger, 1811
 Família †Enaliarctidae Mitchell e Tedford, 1973 (23–20 Ma?)
 Família Odobenidae Allen, 1880 (1 gênero, 1 espécie)
 Família Otariidae Gray, 1825 (7 gêneros, 16 espécies)
 Família Phocidae Gray, 1821 (13 gêneros, 19 espécies)

Árvore filogenética

Outras classificações 

Simpson (1945)
 Ordem Carnivora
 Subordem Creodonta
 Superfamília Arctocyonoidea (Arctocyonidae)
 Superfamília Mesonychoidea (Mesonychidae)
 Superfamília Oxyaenoidea (Oxyaenidae e Hyaenodontidae)
 Subordem Fissipedia
 Superfamília Miacoidea (Miacidae)
 Superfamília Canoidea (Canidae, Ursidae, Procyonidae e Mustelidae)
 Superfamília Feloidea (Viverridae, Hyaenidae e Felidae)
 Subordem Pinnipedia (Semantoridae, Otariidae, Odobeniidae e Phocidae)

Ver também 
 Lista de carnívoros por população

Referências 
 SIMPSON, G.G. (1945). The Principles of Classification and a Classification of Mammals. Bull. Mus. of Natural History, New York: 1-350.
 WOZENCRAFT, W.C. (2005). Order Carnivora. In Wilson D.E., Reeder, D.M. (eds) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 3rd ed., The Johns Hopkins University Press, Baltimore: 532-628.

Ligações externas